Thạnh Hòa (Long An)
 Thạnh Hòa (Tiền Giang)
 Thạnh Hòa (Cần Thơ)
 Thạnh Hòa (Hậu Giang)
 Thạnh Hòa (Kiên Giang)